1 miejscowość w Polsce:
 Rzepowskie – osada w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek

1 jezioro w Polsce:
 Rzepowskie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek